Заедно за промяна е политическа коалиция, в която участват три политически партии, това са – Българска социалдемокрация, Европейска сигурност и интеграция и Родолюбие 2000.

Парламентарни избори

април 2021 г. 

На 12 февруари коалицията се регистрира за участие в парламентарните избори през април 2021 г. На 2 март в ЦИК е изтеглен жребият за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, движение „Заедно за промяна“ е с №13. При 50,61 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, партията получава 0,11 % подкрепа (или 3 485 гласа).

юли 2021 г. 

На 25 май коалицията се регистрира за участие в парламентарните избори през юли 2021 г. На 9 юни в ЦИК е изтеглен жребият за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи, движение „Заедно за промяна“ е с №1.

При 42,19 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, коалицията получава 0,13 % подкрепа (или 3 445 гласа).

Резултати 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г. и юли 2021 г. (по избирателни райони):

Вижте още 

 Списък на политическите коалиции в България

Източници

Външни препратки 
   

Политически коалиции в България